Szemud est le nom :
 de la gmina de Szemud, dans le powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Szemud, chef-lieu de cette gmina